Burg Bergham steht für ehemalige Burgen:
 Burg Bergham (Haarbach), Bayern
 Burgstall Bergham, Mitterskirchen, Bayern
 Burg Bergham, auch Burg Bergheim, Geboltskirchen, Oberösterreich
 Schloss Bergham im Machland, Oberösterreich